Raissac peut faire référence à :
  Raissac, une commune française située dans le département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Raissac-sur-Lampy, une commune française située dans le département de l'Aude en région Occitanie.
 Raissac-d'Aude, une commune française située dans le département de l'Aude en région Occitanie.